The Black Scorpion (film), een horrorfilm uit 1957.
Black Scorpion (film), een film uit 1995.
Black Scorpion II: Aftershock, de sequel op bovengenoemde film, uit 1997.
Black Scorpion (televisieserie), een televisieserie gebaseerd op de Black Scorpion films.
The Black Scorpion (worstelen), een worsteltechniek.
Black Scorpion (City of Villains), een superschurk uit het spel City of Villains